Schmalzl ist der Familienname folgender Personen:

 Helmuth Schmalzl (* 1948), italienischer Skirennläufer
 Johannes Schmalzl (* 1965), deutscher Verwaltungsjurist, Hauptgeschäftsführer der IHK Region Stuttgart
 Max Schmalzl (1850–1930),  bayerischer Kirchenmaler 
 Mili Schmalzl (1912–2006), Südtiroler Künstlerin
 Sandro Schmalzl (* 1984), deutscher Ingenieur und klassischer Sänger